Валаді́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 125 км на північний схід від Тулузи, 17 км на північний захід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 582 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1517,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Валаді на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валаді на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валаді на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валаді на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон